Кубок Шпенглера 1997 — 71-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1997 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Тод Елік Канада 8 (2+6)

Див. також 
 1997 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1997
1997 у хокеї з шайбою
1997 у швейцарському спорті